Dmitri Donskoj bezeichnet:

 TK-208 Dmitri Donskoj, ein russisches Atom-Uboot

Siehe auch:

 Dmitri Donskoi (1350–1389), russischer Großfürst und Nationalheld